Па́вел Солома́тин:
 Соломатин, Павел Олегович (род. 1993) — российский футболист.
 Соломатин, Павел Петрович (1922—1999) — советский футболист.